Абу́ Мухáммад Исма’и́л ибн Джафáр аль-Мубáрак (; , , Омейядский халифат — , кладбище аль-Баки, , Аббасидский халифат) — старший сын имама Джафара ас-Садика. Шестой имам и эпоним исмаилитов. Носил эпитет «Мубарак», «благословенный», на основании которого одна из самых ранних групп исмаилитов стала называться мубаракитами.

Биография

Рождение и ранняя жизнь 
Абу Мухаммад Исмаил ибн Джафар (аль-Мубарак) и его сводный брат Абдуллах были старшими сыновьями имама Джафара ас-Садика от его первой жены Фатимы, внучки имама аль-Хасана ибн Али. Рассказывают, что ас-Садик не брал вторую жену, пока была жива Фатима. В результате возникла значительная разница в возрасте между Абдуллахом и Исмаилом, с одной стороны, и Мусой, Исхаком и Мухаммадом, сыновьями ас-Садика от наложницы-рабыни по имени Хамида, с другой.

Дата рождения Исмаила неизвестна, но, по-видимому, он был вторым сыном ас-Садика, родившегося между 80 и 83/699—702 годами, а также был примерно на двадцать пять лет старше Мусы, который родился в 128/745—746 годах. Таким образом, представляется вероятным, что Исмаил родился где-то в первые годы второго исламского века. Исмаил был жив во времена своего деда, имама Мухаммада аль-Бакира, и учил утверждению веры в шиизме имама, который с милосердием называл Исмаила «мой сын». Для исмаилитов он — имам, шестой в ряду. Как таковой, он высоко почитается ими, но исмаилитские источники, такие как «Уюн аль-ахбар», содержат мало сколько-нибудь ценной исторической информации о нём. 

Исмаилитские источники сообщают, что после семилетнего возраста, будучи назначенным преемником своего отца, Исмаил был изолирован от своих братьев и сестёр, ограничен в общении с общественностью, а его отец взял на себя личную ответственность за его образование. Учитывая репутацию его отца как учёного и количество выдающихся студентов, которые искали его обучения, Исмаил получил бы отличную подготовку.

Исмаилитский–иснаашаритский раскол 
Раскол между исмаилитами и иснааш’аритами произошёл во время и после жизни имама Джафара ас–Садика. Согласно «Асрару’н-Нутака» Джафара ибн Мансура аль-Ямана: когда Исмаилу исполнилось семь лет, Повелитель религии (Джафар ас-Садик) объявил его повелителем религии и своим очевидным наследником, как следующего по наследству.

То, что стало известно как исмаилиты, — это те, кто считал, что имамат должен оставаться в линии Исмаила ибн Джафара. Считалось, что это назначение досталось Исмаилу ибн Джафару, и поэтому имамат должен продолжаться по его линии. Его первые сторонники первоначально предположили, что смерть Исмаила ибн Джафара была инсценирована, и он скрылся из страха за свою жизнь от аббасидского халифа аль-Мансура.  Существовала вторая происмаилитская-шиитская группа, которая, подтвердив смерть Исмаила при жизни ас-Садика, теперь признала Мухаммада ибн Исмаила своим следующим имамом. Они считали, что он был законным преемником Исмаила и что имам ас-Садик лично назначил его таковым после смерти Исмаила. По мнению этих сторонников Мухаммада ибн Исмаила, имамат не мог передаваться от брата к брату после случая с имамами аль-Хасаном и аль-Хусейном. На богословском уровне исмаилиты отказываются признавать имамов вне линии Исмаила ибн Джафара из-за понятия «насс» (назначение) и «ишма» (непогрешимость). Поскольку шииты верят, что имамы непогрешимы и обладают особым знанием Божественного указа, немыслимо, чтобы имам Джафар ас-Садик неправильно выбрал имама Исмаила ибн Джафара своим преемником, а затем отказался от своего первоначального «насса». Это означало бы, что имам Джафар ас-Садик либо допустил серьёзную ошибку, которая сделала бы его подверженным ошибкам, либо более поздние утверждения относительно других обозначений были сфабрикованными повествованиями.

Иснааш’ариты, после ранней смерти Исмаила ибн Джафара, признали назначение младшего сына имама Джафара ас-Садика, Мусы аль-Казима, от его жены-рабыни Хамиды аль-Барбарийи. Ранние последователи имама Джафара ас-Садика считали, что Исмаил ибн Джафар мог быть имамом из-за его любимого статуса его отцом, некоторые утверждают, что он не был явно назначен и не должен был быть им из-за его ранней смерти.

Место погребения 
Согласно некоторым исмаилитским источникам, Исмаил ибн Джафар похоронен в Саламии, городе, расположенном в Сирии. Иснааш’аритские и суннитские источники опровергают это, заявляя, что он был похоронен в Медине, аль-Баки, священном мусульманском городе, расположенном в Хиджазе. Хасан ибн Нух аль-Бхаручи, индийский исмаилийский автор, рассказывает о посещении могилы Исмаила в 904/1498 годах.

На могиле Исмаила раньше был мавзолей, который был разрушен ваххабитами во время .

Разногласия по поводу его смерти 
Большинство исмаилитских источников утверждают, что Исмаил скончался не раньше своего отца.

Многие исмаилитские и неисмаилитские источники повторяют историю о том, как до и во время похоронной процессии Исмаила имам ас-Садик предпринимал преднамеренные попытки показать лицо его мёртвого сына свидетелям, хотя некоторые из тех же источников также передают сообщения, указывающие на то, что Исмаила видели в Басре вскоре после этого.

Гробница Исмаила

Перед разрушением 
В период Фатимидов над местом захоронения Исмаила был построен большой мавзолей. В стенах мавзолея не было ни дверей, ни окон. Он был расположен за пределами кладбища аль-Баки, в пятнадцати метрах от стен кладбища с западной стороны, лицом к могилам четырёх имамов в аль-Баки. Половина его площади была расположена на улице, а половина — на тротуаре, и паломники посещали его мавзолей с тротуара.

Могилу Исмаила посещали паломники-шииты, особенно исмаилиты, и, согласно отчёту Айяши, в XI/XVII веке она была очень популярна. Иранские паломники посещали его могилу во время своего пребывания в Медине, и некоторые из них записали описания его мавзолея в своих дневниках.

После разрушения 
В 1394/1974 году, когда улица на западной стороне аль-Баки была восстановлена, территория вокруг могилы Исмаила была разрушена, и тело Исмаила якобы оказалось нетронутым. Затем, как сообщается, его тело было перенесено усилиями исмаилитских лидеров в место внутри аль-Баки.

Однако его новое место захоронения точно не известно; сообщается, что его тело было похоронено рядом с могилой , рядом с могилами мучеников аль-Харры или в десяти метрах от могилы Халимы ас-Садии в конце аль-Баки.

Генеалогия

См. также 
 Список исмаилитских имамов

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

Эпонимы-персоны